Лесхо́з:

 Лесхоз (от лесное хозяйство) — предприятие лесного хозяйства, занимающееся учётом, воспроизводством, охраной и защитой лесов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Лесхоз — населённый пункт в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Лесхоз — до 2020 г. название села Тогайлы в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Лесхоз — прежнее название села Шонай Баянаульского района Павлодарской области.
 Лесхоз — прежнее название села Кырыккыз Казыгуртского района Туркестанской области.
 Лесхоз — прежнее название села Орманшы Сайрамского района Туркестанской области.
 Лесхоз — прежнее название села Орманды в Туркестанской области в подчинении городской администрации Арыса.

Россия 
 Лесхоз — посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Лесхоз — посёлок в Добровском районе Липецкой области.
 Лесхоз — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Лесхоз — посёлок в Сабинском районе Татарстана.
 Лесхоз — посёлок в Кузоватовском районе Ульяновской области.

Спортивные клубы 
 Лесхоз — белорусский футбольный клуб из Гомеля.

См. также 
 Лесхоз 5-й
 Донлесхоз
 Донецкий лесхоз
 Ленинский Лесхоз
 Кзыл-Юлдузский лесхоз
 Лесхозный
 Лесхоза